Urakami steht für:

 Urakami, ein Ort im Norden von Nagasaki
 Urakami (Fluss), Fluss in Japan

Urakami ist der Familienname folgender Personen:
 Niki Urakami (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Urakami (* 1969), japanischer Fußballspieler